Dombach heißen folgende geographischen Objekte:

 Dombach im Loch, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Dombach (Bad Camberg), Stadtteil von Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Dombach (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Alte Dombach, Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach
 Halfen Dombach, Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach
Bauten:
  Neue Dombach, früher Papierfabrik, heute Teil eines Papiermuseums im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach, siehe Papiermuseum Alte Dombach
 Rittergut Dombach, denkmalgeschütztes Haus Dombach 2 im Ortsteil Halfen Dombach des Stadtteils Sand von Bergisch Gladbach
Gewässer:
 Dombach (Allbach), rechter Zufluss des Allbachs bei Züsch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Dombach (Bienenauerbach), rechter Zufluss des Bienenauerbachs bei Musweiler, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, der in die Salm (Mosel) mündet
 Dombach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs in Erbach, Stadt Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen 
 Dombach (Hartberger Safen) rechter Zufluss der Hartberger Safen vor Sebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dombach (Insenbach), rechter Zufluss des Insenbachs bei Schloss Neuhaus, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dombach (Kleine Kyll), nahe Kapellenhof, Stadt Manderscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Dombach (Lieser), linker Zufluss der Lieser gegenüber dem Drei-Tannenhof von Manderscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz 
 Dombach (Onolzbach), rechter Zufluss des Onolzbachs in der Stadtmitte von Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Dombach (Wied), linker Zufluss der Wied bei Datzeroth, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bombach
 Tombach